Clozel ist der Familienname folgender Personen:

 Laurent Clozel (* 1953), französischer Mathematiker
 Martine Clozel (* 1956), Wissenschaftlerin und Unternehmerin